Op het toernooi van Wimbledon in 1999 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 23 juni tot en met 4 juli 1999.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Serena Williams en Maks Mirni was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Mirni speelde samen met Mary Pierce – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond / Leander Paes won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Anna Koernikova en Jonas Björkman in drie sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Raymond had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Paes geen.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Vier Belgen speelden mee:
 Dominique Van Roost en Tom Vanhoudt sneuvelden in de eerste ronde.
 Eenzelfde lot wachtte Els Callens en haar Zuid-Afrikaanse partner Chris Haggard.
 Ook voor Sabine Appelmans en Peter Nyborg uit Zweden was de eerste ronde het eindstation.

Er waren vijf Nederlandse deelnemers:
 Kristie Boogert en de Amerikaan Patrick Galbraith bereikten de derde ronde.
 Ook Manon Bollegraf en haar Argentijnse partner Pablo Albano mochten in de derde ronde spelen.
 Caroline Vis speelde samen met de Tsjech Cyril Suk. Zij waren als vijfde geplaatst maar kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Ook Miriam Oremans en John-Laffnie de Jager uit Zuid-Afrika hadden de tweede ronde als eindpunt.
 Tom Kempers en de Griekse Christína Papadáki strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1999